Петленко Артур Юрійович (нар. 16 липня 2004, Суми, Україна) — український футболіст, лівий півзахисник долинського «Альянсу».
 Микита Петленко — український футбольний тренер.